Ženski svetovni rekord v suvanju krogle. Prvi uradno priznani rekord je leta 1924 postavila Violette Gouraud-Morris z dolžino 10,15 m, aktualni rekord pa je 7. junija 1987 postavila Natalija Lisovska z dolžino 22,63 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 50 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Krogla
Suvanje krogle